Una manciata di polvere (A Handful of Dust) – romanzo di Evelyn Waugh del 1934
 Il matrimonio di Lady Brenda (A Handful of Dust) – film del 1988 diretto da Charles Sturridge